Bretten (Duitsland), stad in Baden-Württemberg
 Bretten (Frankrijk), dorp in de Elzas
 Lange Bretten, natuurgebied in Amsterdam